Tokyo kan syfta på:

 Tokyo – Japans huvudstad
Tokyo prefektur – en prefektur i Japan
Stortokyo – Tokyos storstadsregion
Tokyo (Chips-låt) – en låt av Chips och Carola
Tokyo (Danny Saucedo-låt) – en låt av Danny Saucedo

Äldre stadsbenämningar
De två kinesiska tecken (東京), som på japanska utläses tōkyō ('östra huvudstaden'), har också varit namnet på städer i dagens Kina, Korea och Vietnam. Några exempel:
Kaifeng
Gyeongju
Hanoi
Liaoyang

Se även
Megatokyo – en webbserie
Tokio Hotel – en tysk popgrupp